Собор Святого Ласрена в Олдлохлине () — англиканский собор, один из шести кафедральных соборов  () Церкви Ирландии, расположенный в деревне Олдлохлин (графство Карлоу, Ленстер, Республика Ирландия). Собор, который ранее принадлежал , стоит ныне на том месте, где некогда располагался средневековый монастырь — в 12 км к югу от города Карлоу. Носит имя святого , также известного как святой Ласрен, святой Лазериан или Молайше Девенишский; является одним из самых маленьких соборов в Ирландии.

История 

Первым христианским проповедником на территории деревни Олдлохлин, также известной как Олд Лейхлин, был , живший в VI—VII веках нашей эры, который основал здесь монастырь — предположительно, храм был деревянным. Преемник Гобана, святой Ласрен стал первым епископом Лохлинским: его паства насчитывала порядка 1500 человек. В 630 году ирландцы, прославив Ласрена, приняли юлианский календарь для определения даты Пасхи.

Около 1060 года монастырь сгорел в результате пожара; епископ Донат О’Келли (1152—1185) повелел отстроить монастырь на месте разрушенного. По некоторым данным, большая часть собора была возведена в XII—XIII веках, а башни и трансепты — уже при епископе Мэттью Сандерсе (1527—1549). В частности, в конце XV века были построена центральная башня, позже к северу от алтаря возведена часовня, а стены самого алтаря были частично отстроены. В начале XIX века в церкви появился орган, сначала располагавшийся под башней, а затем перенесённый в альков. В 1890 году был отреставрирован деревянный потолок над алтарём.

История собора была омрачена убийством епископа Дорана, совершённым архидьяконом: память об этом увековечена в виде могилы епископа перед алтарём (сам убийца был позже повешен).

Описание и структура 
Собор состоит из простого нефа длиной 25 м, массивной центральной башни высотой 18 м с замысловатым ребристым сводом и клиросом длиной 18 м, построенным в середине XVI века. Единственное окно в нефе находится над западным входом; в целом для собора нехарактерна симметрия. Четыре седилии (одна над другой) с башнями с навершием в виде трилистника, появившиеся в конце XIII века, являются одной из уникальных в ирландских церквях конструкцией. Старейшей реликвией церкви является купель XI века, одна из двух купелей в соборе; она изготовлена из цельного куска мрамора из Килкенни.

Восточный витраж, установленный в качестве памятника семьей Вигоров, является одним из самых ярких элементов собора. Автором витража является художница , известный деятель школы «An Túr Gloine» (). В настоящее время реставрируется часовня Богородицы.

Похороненные на территории собора 
  или Молайше (ум. 639), аббат монастыря Олдлохлина, первый епископ Лохлинский; точное место захоронения неизвестно
  (ум. 1567), епископ Лохлинский (под клиросом)
  (ум. 1569)
  (ум. 1549), епископ Лохлинский (под клиросом)

См. также

Примечания

Ссылки 
 Diocese of Cashel and Ossory  
 St Laserian's Cathedral, Old Leighlin 
 Saint Laserian's Cathedral, Old Leiglin 

Олдлохлин
Храмы, построенные в XII веке
Ленстер